

Commune
Sasseville est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime et la région Normandie

Patronyme
Jean Sasseville (1968-) est un animateur populaire à la radio québécoise.
Joseph Sasseville Roy (1895-1970) est un homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec.
François Sasseville (1977-) est un joueur de hockey sur glace québécois.
Sébastien Sasseville (1979-) est un sportif et conférencier canadien.

Divers
Cooke-Sasseville est un duo d’artistes contemporains québécois fondé à Québec en 2000 par Jean-François Cooke et Pierre Sasseville